Волчки́ — многозначный термин:

Биология 
 Волчки (Trochidae) — семейство морских брюхоногих моллюсков.
 Волчки или Малые выпи (Ixobrychus) — род птиц семейства Цаплевые.

Топонимы 
 Белоруссия
 Волчки — деревня, Бильдюгский сельсовет, Шарковщинский район, Витебская область.
 Волчки — деревня, Обольский сельсовет, Шумилинский район, Витебская область.
 Волчки — деревня, Озерницкий сельсовет, Слонимский район, Гродненская область.
 Волчки — деревня, Орлевский сельсовет, Щучинский район, Гродненская область.
 Волчки — деревня, Костеневичский сельсовет, Вилейский район, Минская область.
 Волчки — деревня, Холхловский сельсовет, Молодечненский район, Минская область.

 Россия
 Волчки — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Волчки — село в Петровском районе Тамбовской области.

См. также 
 Волчок